Příjmení Valeš nosí více různých osobností:

Ivana Valešová (* 1948) – česká herečka
Ivana Valešová (lyžařka) (* 1963) – česká lyžařka, sjezdařka
Jana Valešová (* 1991) – česká sportovkyně, orientační běžkyně
Roman Valeš (* 1990) – český sportovec, fotbalista-brankář
Rostislav Justin Valeš (* 1982) – český filmový herec, manažer a finanční poradce
Václav Valeš – více osob, rozcestník
Vladimír Valeš (1941–2005) – český malíř, scénograf, výtvarný pedagog a publicista

jiný význam
Valeš Lísa – sběratel lidových písní